Wercklé se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Wercklé
 Karl Carl Wercklé